Савелли:

 Савелли — коммуна в Италии, располагается в регионе Калабрия.
  — знатная семья.
 Савелли, Доменико (1792—1864) — итальянский куриальный кардинал.
 Савелли, Личинио — выходец из аристократической римской семьи, католический церковный деятель XI века.